Bounty Hounds — шутер от третьего лица-RPG разработанный XPEC Entertainment и изданный Namco на платформу PlayStation Portable. Игра была выпущена 13 сентября 2006 года в Северной Америке и 21 сентября 2006 года в Японии.

Главные герои игры межгалактические наёмники, известные как Bounty Hounds.

Геймплей 
Геймплей игры представляет собой смесь шутера от третьего лица и RPG. Игрок может найти около 500 видов оружия и брони. Использование очков опыта, полученных путём убийства живых существ, игрок повышает свой уровень и получает очко навыков.

Компьютерные игры 2006 года
Игры только для PlayStation Portable
Компьютерные ролевые игры
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, изданные Namco